Al Janahi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulrahman Al Janahi (* 1994), emiratischer Tennisspieler
 Fares Al Janahi (* 1999), emiratischer Tennisspieler

Siehe auch
 Hamad Abbas Janahi (* 1990), emiratischer Tennisspieler